Malangbong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Malangbong, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Malangbong, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar